Рексъм може да се отнася за:

 Рексъм, графство в Уелс
 Рексъм, град в Уелс
 АФК Рексъм, уелски футболен отбор